A 2019-es MotoGP Amerika nagydíjat április 12. és 14. között rendezték. A MotoGP-t Álex Rins, a Moto2-t Thomas Lüthi, míg a Moto3-at Arón Canet nyerte meg.

Eredmények

MotoGP

Moto2

 Jake Dixon nem volt alkalmas állapotban arra, hogy teljesítse a futamot, ezért visszalépett.

Moto3

A világbajnokság állása a verseny után
MotoGP 

Moto2 

Moto3

Jegyzetek

További információk

Motorversenyzés az Amerikai Egyesült Államokban
amerika
Texas sportélete